Alexander Uwarow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Nikolajewitsch Uwarow (1922–1994), sowjetischer Eishockeyspieler
 Alexander Wiktorowitsch Uwarow (* 1960), russischer Fußballspieler und -trainer